22-й чемпионат Узбекистана по футболу 2013 года среди клубов Первой лиги. Проводился в 2 этапа (с участием 24-х клубов) с 28 марта по 27 октября 2013 года.

На Предварительном этапе клубы были разделены на 2 группы по территориальному принципу — «Восток» и «Запад». По 8 лучших команд из каждой группы вышли в Финальный этап и разыграли 2 путёвки в Высшую лигу. Результаты матчей клубов на Предварительном этапе учитывались в Финальном этапе.

Участники 

 «Ёшлик» (Касан) сменил название на «Аланга» (Касан).

Предварительный этап

Группа «Восток»

Итоговая таблица 

 ФК «Янгиер» отказался от участия в финальном этапе, его заменил «Истиклол» (Ташкент).

Группа «Запад»

Итоговая таблица

Финальный этап

Итоговая таблица

Бомбардиры

См. также 
 Высшая лига Узбекистана 2013
 Вторая лига Узбекистана 2013
 Кубок Узбекистана 2013

Ссылки 
 Uzbekistan 2013 
 Summary 1st Division Uzbekistan 2013 
 Итоговое положение команд 1 лиги 

2013
Спорт в Узбекистане в 2013 году